Schönwerder steht für:
 Schönwerder (Prenzlau) ein Ortsteil der Stadt Prenzlau, Landkreis Uckermark, Brandenburg

 den deutschen Namen von 
 Ziemomyśl A (Schönwerder A) im Powiat Stargardzki in der polnischen Woiwodschaft Westpommern
 Ziemomyśl B (Schönwerder B) im Powiat Stargardzki in der polnischen Woiwodschaft Westpommern

Siehe auch:
 Schönenwerd
 Schönwerth
 Schönewerda